Oktiabrskaia () — nome das estações de metro em diferentes cidades da ex-URSS:

Moscovo 
 «Oktiabrskaia» — Metro de Moscovo, linha Kolhtsevaia.
 «Oktiabrskaia» — Metro de Moscovo, linha Kalujsko-Rijskaia.

Outras cidades 
 «Oktiabrskaia» — Metro de Novosibirsk, em Novosibirsk.

Desambiguação